Die Hymne der Republik Adygeja, einer Republik der Russischen Föderation gehört neben der Flagge zu den offiziellen Symbolen der Republik. Der Text wurde geschrieben von Iskhak Shumafovich Mashbash, die Musik komponiert von Umar Khatsitsovich Tkhabisimov. Am 25. März 1992 nahm das Parlament der Republik die Hymne an.

Texte

Aufnahmen 
Hymne der Republic Adygea (MP3; 8,3 MB)
Hymne der Republic Adygea (russischer Text) (MP3; 4,1 MB).
 Hymne der Republic Adygea (nur Instrumente) (MP3; 1,1 MB).
Regionalhymne